«Серебристая нить» — советский двухсерийный телефильм 1984 года снятый на киностудии «Таджикфильм» режиссёром Мукадасом Махмудовым.

Сюжет 
История любви таджика Султана Асоева — механизатора на хлопковых полях, и русской девушки — знатной ткачихи Светланы Гончаровой.

В ролях 
 Ольга Битюкова — Светлана Гончарова
 Керим Аннанов — Султан Асоев
 Виктор Шульгин — Журавлёв
 Максуд Иматшоев — Сиродж
 Гульнора Ульмасова - Мавджуда
 Виктор Павлов — Дорофеев
 Наргиз Сайфуллаева — Машенька
 Алаутай Латфи — Саид-ака
 Юнус Юсупов — Павлон-ака
 Людмила Супинская — Рано
 Баба Аннанов — Назаров
 Нурулло Абдуллаев — Хамраев
 Яна Друзь — Таня
 Мухамадали Махмадов — Нуров

Литература 
 Рахимов С. — Как это банально (Худож. фильм «Серебристая нить») // Коммунист Таджикистана, 5 июня 1986
 Серебристая нить // Энциклопедия кино Таджикистана. — Душанбе: «ЭР-граф», 2012. — 396 с. — стр. 359

Телефильмы СССР 1984 года
Телефильмы-мелодрамы СССР
Телефильмы студии «Таджикфильм»